Todor Todorow ist der Name folgender Personen:

* Todor Todorow (Turner) (* 1928), bulgarischer Turner
 Todor Todorow (Gewichtheber) (* 1948), bulgarischer Gewichtheber
 Todor Todorow (Ringer), bulgarischer Ringer 
 Todor Todorow (Bobfahrer) (* 1961), bulgarischer Bobfahrer
 Todor Todorow (Schachspieler) (* 1974), bulgarisch-belgischer Schachspieler
 Todor Todorow (Fußballspieler, Mai 1982) (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Todor Todorow (Fußballspieler, November 1982) (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Todor Todorow (Fußballspieler, 1986) (* 1986), bulgarischer Fußballspieler